Jailbait (jargon), een term voor een persoon die jonger is dan de wettelijke minimumleeftijd voor seksuele activiteit
 Jailbait (Avicii), een single van de Zweedse artiest Avicii
 Jail Bait (1937), een film uit 1937
 Jail Bait (1954), een film uit 1954
 Jail Bait (1994), een film uit 1994
 Jailbait (2000), een televisiefilm uit 2000
 Jailbait (2004), een film uit 2004
 Jail Bait (kortfilm), een kortfilm uit 2004
 een alternatieve titel van de film Teen-Age Crime Wave
 een aflevering uit seizoen 5 van The Shield